Hunnius bezeichnet:

 ein pharmazeutisches Nachschlagewerk, siehe Hunnius Pharmazeutisches Wörterbuch.

Hunnius ist außerdem der Name folgender Personen:
 
 Carl Hunnius (1873–1964), deutschbaltischer Pädagoge
 Carl Abraham Hunnius (1797–1851), deutschbaltischer Arzt und Begründer des Kurorts Haapsalu
 Friedrich Wilhelm Hermann Hunnius (1762–1835), Schauspieler und Sänger
 Helfrich Ulrich Hunnius (1583–1636), Jurist, Professor der Rechte und Vizekanzler der Universität Gießen, kurkölnischer Geheimer Rat
 Johannes Hunnius (1852–1943), deutscher Jurist und Politiker, Sachsen-Weimar-Eisenacher Finanzminister
 Klaus Hunnius (* 1933), deutscher Romanist und Sprachwissenschaftler
 Monika Hunnius (1858–1934), Schriftstellerin
 Nikolaus Hunnius (1585–1643), lutherischer Theologe
 Roland von Hunnius (* 1945), hessischer Politiker
 Werner Hunnius (1929–1983), deutscher Pflanzenbauwissenschaftler

Siehe auch:
 Carl-Hunnius-Internat in Wyk auf Föhr